Molekulska formula -{C3H2F4}- se može odnositi na:

 1,3,3,3-Tetrafluoropropen
 2,3,3,3-Tetrafluoropropen